EPT steht für:

 endoskopisch ausgeführte Papillotomie, Therapien der Gastroenterologie
 European Poker Tour, Turnierserie
 Extended Page Table, Intel-Technik, siehe Second Level Address Translation #EPT

Abkürzung